Steppen als Substantiv steht für:
 Mehrzahl der Landschaftsform Steppe

steppen als Verb steht für 
 die Ausübung einer besonderen Tanzart, des Stepptanzes
 das Verbinden zweier Stoffstücke, siehe Stepparbeit
 Gestaltung der Oberfläche beim Polstern
 Kontinuierliches Erhöhen des Schweißstromes beim Widerstandspunktschweißen infolge des Verschleißes der Punktschweißelektroden 

Siehe auch